John Brooks est un nom pouvant désigner :

 John Brooks (1752-1825), est un homme politique américain ;
 John Brooks (né en 1993), est un joueur américain de soccer.

Voir aussi 
 

Brooks, John